Waldau (Burgenlandkreis), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Nahetal-Waldau, een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Valdov (Duits: Waldau), een plaats in Tsjechië